Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Sumy
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Trostjanec'
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Jampil'
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Tyvriv
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Volinia
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' della Transcarpazia
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Ivano-Frankivs'k nel Distretto di Dolyna
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Ivano-Frankivs'k nel Distretto di Snjatyn
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Leopoli nel Distretto di Zoločiv
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Leopoli nel Distretto di Mykolaïv
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Odessa
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Dubno
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Kostopil'
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Berežany
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Zboriv
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Horodok
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Slavuta
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Čerkasy
Trostjanec' – centro abitato ucraino nell'Oblast' di Černihiv
Trostjanec' – nome ucraino del centro abitato polacco di Trzcianiec